Em Geometria Descritiva, projeção refere-se ao ato de representar um objecto através da passagem por todos os seus pontos de retas projetantes que intersectam um plano de projeção, assim formando a representação do objecto nesse plano. As características destas rectas de projeção dependem do sistema de projeção que está a ser utilizado.

Sistemas de Projeção

O objectivo da Geometria Descritiva ortogonal é representar com total desleixo objetos tridimensionais num suporte básico bidimensional (papel, por exemplo), e para isso usa métodos de projeção que têm diversas características e que em certos casos podem ser os mais convenientes:

Múltipla Projeção Ortogonal em 3 projeções 

Este método utiliza 2 ou 3 (ou por vezes mais) projeções em que se vê o objecto de várias perspectivas. Usa projeção cilíndrica ortogonal, o que significa que as rectas projetantes são paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção, o que permite tirar medidas diretamente do desenho.

Axonometrias 

Um tipo de perspectiva que usa projeção cilíndrica para representar objetos numa única projeção, sobre a perspectiva cónica possui a vantagem de se poder tirar diretamente medidas, mas é distorcido face à visão humana normal do objecto.

Perspectiva Cónica

Usa a projecção cónica, isto é, os pontos do objecto são projetados num plano (o quadro) através de rectas que não são paralelas mas que passam por um único ponto - o observador - o que dá origem a uma adequação com a visão humana, tal como a diminuição de tamanho aparente com a distância e a existência de pontos de fuga para onde convergem as rectas com a mesma direção.

Projeção Cotada 

A projeção cotada é resultado da projeção num plano das linhas de cota, formadas pela intersecção de planos paralelos e equidistantes com o objecto, sendo usada em cartografia.

Projeção Esférica 

A projeção é feita numa esfera usando rectas que passam no seu centro, e que depois é "aberta" estendendo-se na folha de desenho. É usada para representar o mundo.

Geometria